Рунду́к (запозичення з тюркських мов, пор.  — «стілець, сидіння») — термін, що має такі значення:
 Рундук — споруда для роздрібної торгівлі, відкритий або критий прилавок.
 Рундук — невелика споруда для ремонту, лагодження чого-небудь (переважно взуття).
 Рундук — інша назва ґанку.
 Рундук — великий ящик з кришкою (на зразок скрині) для зберігання чого-небудь, зокрема довгастий ящик для сидіння або лежання.
Рундук— сундук для рун.

Примітки